Arroyo de San Serván kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo de San Serván (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Arroyo de San Serván (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar